Herrdubbelturneringen vid Australiska öppna 2017 spelades mellan 18 och 28 januari.

Seedning 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Kvartsfinal)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Första omgången)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
  Henri Kontinen /  John Peers (Mästare)
  Feliciano López /  Marc López (Tredje omgången)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (Andra omgången)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Tredje omgången)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (Andra omgången)

 
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (Kvartsfinal)
  Treat Huey /  Max Mirnyj (Andra omgången)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Tredje omgången)
  Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek (Första omgången)
  Mate Pavić /  Alexander Peya (Första omgången)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Tredje omgången)
  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (Andra omgången)
  Dominic Inglot /  Florin Mergea (Tredje omgången)

Matcher 
Teckenförklaring

 Q = Kvalificerad via kvalturnering
 WC = Wild card
 LL = Lucky loser
 PR = Skyddad rankning (protected ranking)
 w/o = Walk over
 r = Uppgivet (retired)

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel 

Australiska öppna 2017